in Nederland: friet
 in België en delen van zuidelijk Nederland: aardappel
 De Patat, een documentaire tv-reeks over de aardappel